Qilian kan syfta på:

Qilianbergen – en bergskedja i nordvästra Kina;
Qilian, Haibei – ett härad i Qinghai-provinsen.

WP:Projekt Kina